Финляндский драгунский полк — название нескольких кавалерийских воинских частей Русской императорской армии.

 Финляндский драгунский полк — сформирован в 1806 году, в 1860 году слит с Кирасирским Военного Ордена полком.
 20-й драгунский Финляндский полк — сформирован в 1901 году, расформирован в 1918 году.

См. также 
 Финский драгунский полк — сформирован в 1889 году, расформирован в 1901 году.